Alberto Ferrari, cantante e polistrumentista italiano membro dei Verdena
 Alberto Ferrari, regista e sceneggiatore italiano